Saval ist der Familienname folgender Personen:

 Dany Saval (* 1942), französische Schauspielerin
 Paco Saval (* 1950), chilenischer Musiker

Siehe auch:
 Savall